Таймир може да се отнася до:

Географски обекти 
 Таймир — полуостров в азиатската част на Русия, най-северната точка на Евразия.
 Таймир — езеро на полуостров Таймир.
 Таймир — остров в Карско море до северозападното крайбрежие на полуостров Таймир.

Други 
 Таймир (ледоразбивач) 
 Таймир (атомен ледоразбивач)

Вижте също 
 Таймира – река на полуостров Таймир, протичаща през езеро Таймир.
 Таймирски залив – залив на Карско море.
 Таймирски автономен окръг (до 2007 г.)
 Таймирски Долгано-Ненецки район (от 2007 г.)
 Таймирски резерват
 Таймирски мамут